Alfalfa ist der amerikanische Name der

 Luzerne, einer Nutzpflanze aus der Familie der Hülsenfrüchtler

Pseudonym von
 Carl Switzer (1927–1959), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alfalfa (Alabama), im Marengo County
 Alfalfa (Louisiana), im Rapides Parish
 Alfalfa (Oklahoma), im Caddo County
 Alfalfa (Oregon), im Deschutes County
 Alfalfa (Texas), im El Paso County
 Alfalfa (Washington), im Yakima County
 Alfalfa County, Verwaltungseinheit in Oklahoma, Vereinigte Staaten

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Alfalfa Creek, Fließgewässer im Rosebud County, Montana
 Alfalfa Run, Fließgewässer im Delta County, Colorado

im NRHP gelistete Objekte:
 Alfalfa County Courthouse, in Cherokee, Oklahoma, ID-Nr. 84002937

Siehe auch:
 Alfalfa Center, Orte in den Vereinigten Staaten